

Населені пункти та їхні частини
 Липовиця (Ліповиця) — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліповиця — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ліповиця — частина міста Перемишль в Підкарпатському воєводстві

Примітки